Бхану:

 Бхану, Баладжи Джанардхан (1741 или 1742 — 1800) — политический деятель государства маратхов в Индии, министр финансов и первый министр империи.
 Бхану Свами (род. 1948) — индуистский кришнаитский религиозный деятель и проповедник.